Міста Сьєрра-Леоне — список найбільших населених пунктів держави Сьєрра-Леоне. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Сьєрра-Леоне є 97 міст з чисельністю населення понад 2 000 осіб.

Список міст Сьєрра-Леоне

Примітки

Посилання 

 Statistics Sierra Leone 
 City Population — міста Сьєрра-Леоне 

Сьєрра-Леоне

Списки:Сьєрра-Леоне